Альфонсо VII де Рибагорса или Альфонсо Фелипе де Гурреа-и-Арагон (; 1487, Сарагоса — 1550) — арагонский дворянин, 3-й граф де Рибагорса (1512—1550), 2-й герцог де Луна (1528—1550).

Биография 
Родился в 1487 году в Сарагосе. Единственный выживший сын Хуана II (1547—1528), графа де Рибагорса (1477—1512), и его жены Марии Лопес де Гурреа Торрельяс, которую звали ла Рикахембра. Внук Альфонсо де Арагона, 1-го герцога де Вильяэрмоса (1417—1485).

В 1512 году он получил в Логроньо титул графа Рибагорса от своего отца Хуана. В 1528 году после смерти своего отца он унаследовал титул 2-го герцога де Луна. Его обычное место жительства было в Педроле.

Браки и потомство 
В 1503 году он женился на Изабель де Кардона-и-Энрикес (1480 — 6 июля 1512), дочери Хуана Рамона Фолька IV де Кардоны, 1-го герцога де Кардона, и его жены Альдонсы Энрикес, сводной сестры Хуаны Энрикес и сводной тети Фердинанда Католика. В результате этого брака родилось пять дочерей:

 Альдонса де Арагон-и-Кардона, в 1523 году вышла замуж за Гильена Рамона де Кастро Пиноса, 9-го виконта де Эбол
 Мария де Арагон-и-Кардона, замужем за Антонио Роже де Эрил-и-Оркау, бароном де Эрилом (+ 1564)
 Ана де Арагон-и-Кардона, замужем за Хуаном де Торрелласом де Гурреа-и-Бардахи.
 Изабель де Арагон-и-Кардона, замужем за Гонсало де Патерной-и-Коскон, сыном Гонсало де Патерной, сеньора замка Руэста, и его жены Марии Коскон; с потомством.
 Хуана де Арагон-и-Кардона, не замужем.

Он заключил второй брак с Изабель де Эспес и Фабра, дочерью Рамона де Эспеса и Изабель де Фабра, от которой у него не было потомства.

В 1514 году он женился в третий раз на Ане Сармьенто-и-Уллоа (+ 1576), дочери Диего Сармьенто-и-Виландрандо, 2-го графа Салинаса и 2-го графа Рибадео, и его жены Марии де Уллоа-и-Кастилья (правнучке Педро де Кастилья-и-Эрил, епископа Осмы и Паленсии), с которыми он имел:

 Мартин де Гурреа-и-Арагон (1526—1581), 4-й герцог Вильяэрмоса и граф де Рибагорса
 Адриана де Арагон-и-Сармьенто, не замужем
 Марина де Арагон-и-Сармьенто, не замужем
 Эсперанса де Арагон-и-Сармьенто, замужем за Хуаном Колома-и-Кардона, 1-м графом Эльды (1522—1586)
 Франсиска де Арагон-и-Сармьенто, замужем за Хуаном де Вальтерра, сеньором Монтанж.
 Ана де Арагон-и-Сармьенто, не замужем
 Каталина де Арагон-и-Сармьенто, не замужем
 Анхела де Арагон-и-Сармьенто, не замужем.

Источники 
 Iglesias Costa, Manuel (2001). Instituto de Estudios Altoaragoneses, ed. «Historia del condado de Ribagorza» (pdf). Huesca. p. 279. ISBN 84-8127-121-7.

Графы Испании
Герцоги Испании
Графы Рибагорсы
Герцоги де Луна